PFR est un sigle de trois lettres pouvant faire référence à :

 Produits forestiers Résolu, une entreprise canadienne,
 Prime de fonctions et de résultats (2008), un décret français.
 Paper For Recycling, Voir NF643

Politique 
 Parti fasciste républicain
 Parti fasciste révolutionnaire